Старомихайловский:

 Старомихайловский — посёлок, Каргатский район, Новосибирская область, Россия
 Старомихайловский — энтомологический заказник в Марьинском районе Донецкой области